

Кірино — село, Балезінський район, Удмуртія
 Кірино — село, Марі-Турецький район, Марій Ел